Nori − krasnolud, jeden z bohaterów Hobbita
 Nori − japońskie imię żeńskie
 nori − gatunek wodorostu, używanego do produkcji sushi